Hila (rivier) - rivier in Angola
 Hila (Ambon) - plaats op Ambon, Indonesië
 Hila (voornaam)